Афганистан принимал участие в Летних Олимпийских играх 1996 года в Атланте (США) в десятый раз за свою историю, пропустив Летние Олимпийские игры 1992 года, но не завоевал ни одной медали.

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты 

Страны на летних Олимпийских играх 1996 года